5. Светско првенство у рукомету за жене одржано је у Југославији од 7. децембра до 15. децембра 1973. године, у организацији ИХФ.

Систем такмичења 
Учествовало је 12 репрезентација подељених на 4 групе А, Б, Ц, Д са по три екипе. У групама се играло свако са сваким по једну утакмицу.

Трећепласиране екипе су формирале нову групу у којој се играло за пласман од 9 до 12 места. 

Две пвопласиране екипе из група А и Б формирале су полуфиналну групу 1., а из група Ц и Д групу 2. Играло се као и у предтакмичењу, са разликом што су међусобни резултати екипа из групе пренети у табелу полуфиналних група, тако да те екипе нису поново међусобно играле.

Према пласману у полуфиналној групи формирани су парови за финалне мечеве за пласман на првенству. Четвртопласирани су играли за 7, трећепласирани за 5, друголасирани за 3 место, а победници група су играли финалну утакмицу за првака света.

Резултати

Предтакмичење 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешено, Г = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови

Полуфиналне групе

Финални мечеви

Коначан пласман

Састави победничких екипа

Види још 
 Светско првенство у рукомету за жене

Спољашње везе 
 www.ihf.info - СП 1973

Светско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Југославији
Рукомет у 1973.
Рукомет у Београду
Међународна спортска такмичења у Београду